Ligusticum carniolicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Nicolaus Thomas Host. Ligusticum carniolicum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
carniolicum